Гаплогруппа HV2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Распространение 
Кавказ
 армяне — 2,7 %, кубанские ногайцы — 1,5 %, черкесы — 0,8 %.

Палеогенетика

Мезолит 
 I1293 | HotuIIIb — M825671 —  — Мазендеран, Иран — 9100–8600 BCE — М — J2a (J-M410) : HV2.

Железный век 
Пазырыкская культура
 Be_12 — Берельский могильник, курган 36 — Казахстан — IV–III вв. до н.э. — HV2.
 OKG-6 — Олон-Курин-Гол 6, курган 2 — Монголия — IV–III вв. до н.э. — HV2.

Примечания

Публикации 
2010
 
 
2012
 
2016
 
2017

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа HV2 (мтДНК)